Щегрикович:
 Щегрикович, Василий Михайлович (род. 1964) — советский и белорусский футболист.
 Щегрикович, Дмитрий Николаевич (род. 1983) — белорусский футболист.
 Щегрикович, Сергей Степанович (род. 1990) — белорусский футболист.